

Persone
 Cal Dooley – politico statunitense
 Mike Dooley – scrittore e imprenditore statunitense
 Paul Dooley – attore statunitense
 Shaun Dooley – attore britannico
 Thomas Dooley – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 Wade Dooley – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo britannico

Altro
 Roger Dooley – personaggio dei fumetti creato da John Byrne e pubblicato dalla Marvel Comics